Tintern – villaggio del Galles
 Tintern – località dell'Ontario (Canada)
 Tintern – formaggio che prende il nome dal villaggio gallese omonimo
 Tintern Girls Grammar School – scuola di Ringwood East (Victoria, Australia)

Pagine correlate 
Tintern Abbey